Abadia de Melrose
 Melrose (Escòcia)
 Melrose (Iowa)
 Melrose (Massachusetts)
 Melrose (Minnesota)
 Melrose (Ohio)
 Melrose (Nou Mèxic)
 Melrose (Wisconsin)